Abha – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Port lotniczy Abha – lotnisko w Arabii Saudyjskiej
 „Abha” – saudyjska fregata z lat 80. XX wieku